Roland Hodel (né le  à Guebwiller), est un haut fonctionnaire français. Il fut notamment inspecteur d'académie, préfet et président du directoire de la société du circuit de F1 de Nevers Magny-Cours.

Biographie

Origines familiales 
Roland Hodel est né le  à Guebwiller dans le Haut-Rhin. Son père était secrétaire général de la mairie. Marié en 1968, il a deux enfants.

Formation 
Il est licencié ès lettres, diplômé d'études supérieures en littérature comparée. Après avoir obtenu le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), il est reçu au concours de l'agrégation de lettres modernes.

À sa demande, il est rayé, le , de la liste des auditeurs de la  de l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN).

Carrière

Enseignement 
Roland Hodel débute dans l’enseignement comme adjoint au lycée Fustel-de-Coulanges de Strasbourg (1965-1967), puis il est nommé professeur au collège Descartes de Liévin (1967-1969), à l’École des transmissions de Montargis (1969-1970) et au lycée de Haguenau (1970-1973). Il occupe ensuite les postes de directeur du lycée commercial de Mulhouse (1973-1975), proviseur du lycée technique d’État de Mulhouse (1975-1977) et président du groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) de Mulhouse (1975-1977).

En 1977, il entre à la direction académique des services de l'Éducation nationale, d'abord comme adjoint à l'inspecteur d'académie de Bobigny (1977-1979), puis comme inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale de la Nièvre (1979-1985).

En 1984, l'usine Citroën, qui passe par une crise, va licencier . Pour faciliter la réintégration des licenciés Pierre Bérégovoy alors conseiller général du canton de Nevers-Est, maire de Nevers et ministre du travail et des affaires sociales nomme Roland Hodel au conseil d'administration du Centre de formation technologique des travailleurs de l'automobile à Paris crée le  et officialisée le . Roland Hodel préside ce conseil de 1984 à 1986. Il définit dès le début que le but du centre sera d'offrir une vraie formation diplômante. Il se fait alors remarquer par le démarrage immédiat de ce centre, partant de zéro. 
. Cette responsabilité lui donnera le goût pour l'automobile.

Remarqué par cette réalisation, il est nommé préfet en 1985, sur proposition de Pierre Bérégovoy. Il était, jusqu'en 1994, le seul inspecteur d'académie à avoir accédé au poste de préfet.

Préfet 
Bien que n'étant pas énarque et n'ayant pas d'expérience dans l'administration préfectorale, il est nommé en 1985 préfet du Jura, poste qu'il occupe presque cinq ans (1985-1990). 

En 1987, Roland Hodel se fait remarquer pour essayer d'empêcher la venue du président de la République François Mitterrand à Tavaux.

Préfet du Cher du  au , riche de son expérience avec les licenciés de l'usine Citroën, il met en œuvre les dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi et aux contrats emploi-solidarité dans le cadre de la loi du  favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

Nommé préfet du Gard le , il occupe ce poste moins d'un an, jusqu'au . 

De 1993 à 1997, il est préfet hors cadre, chargé de mission au ministère des Affaires étrangères.

Candidat aux élections législatives de 1997 
En 1997, Roland Hodel demande sa mise en disponibilité pour se présenter aux élections législatives de 1997. Il se présente sous l'étiquette « apparenté PS » dans la première circonscription du Cher. Il a failli faire basculer cette circonscription à gauche : il est battu de 761 voix par le jeune député Yves Fromion (RPR) qui obtient 50,76 % des . À l'issue de ces résultats, le , il dépose à la préfecture du Cher une requête , requête rejetée par le Conseil constitutionnel le .

Président du directoire de la société du circuit de Nevers Magny-Cours 
À la demande des députés de la Nièvre, Roland Hodel est nommé en 1997 président du directoire de la société du circuit de F1 de Nevers Magny-Cours.Il était connu dans le département de la Nièvre pour avoir été inspecteur d'académie du département alors que François Mitterrand,  du PS, était député de la  de ce même département. . Fin 2003, l'aventure se termine après que le contribuable du département finance le déficit, d'un montant de 4,6 millions d'euros.

Dernier poste 
De 2004 au , il est préfet hors cadre, chargé de mission au ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. Il s'occupe notamment de la prévention et du traitement des phénomènes de violences scolaires.

Ouvrages 
 Nevers Magny-Cours An VIII. La formule 1 & les autres, éditions du Hêtre, , 95 pages
 Nevers Magny-Cours An IX. Un grand prix de légende, éditions du Hêtre, , 125 pages, 
 Grand Prix de France F1 2000. La décennie Nevers Magny-Cours, éditions du Hêtre, , 136 pages, 
 Grand Prix de France F1 2001. Le festival Schumacher en bleu et blanc... et rouge, éditions du Hêtre, , 128 pages, 
 Grand prix de France F1 2002. Champion du monde !, éditions du Hêtre, , 128 pages,

Décorations

Pour approfondir

Bibliographie 
 Maurice A. Oster, « Roland Robert Hodel  », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 17, p. 1611

Articles connexes 
 Circuit de Nevers Magny-Cours
 Liste des préfets du Jura
 Liste des préfets du Cher
 Liste des préfets du Gard

Liens externes 
 .

Notes et références 

Préfet du Jura
Préfet du Cher
Préfet du Gard
Naissance en septembre 1943
Naissance à Guebwiller
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole
Officier des Palmes académiques